Лотос-С (индекс ГУКОС — 14Ф138, Лотос-С1 — 14Ф145) — серия российских спутников радиотехнической разведки (РТР), являющихся одним из компонентов системы радиотехнической разведки нового поколения, МКРЦ «Лиана».

Спутники данной серии, наряду со вторым компонентом МКРЦ «Лиана» — спутниками серии 14Ф139 «Пион-НКС» — должны заменить находящиеся в эксплуатации Министерства обороны РФ спутники советской разработки аналогичного назначения: «Целина-2» и «УС-ПУ», входящие в систему РТР ГРУ и бывшую систему морской космической разведки и целеуказания «Легенда», соответственно.

Спутник создан кооперацией ЦНИРТИ (Москва), Машиностроительного завода «Арсенал» (Санкт-Петербург) и «ЦСКБ-Прогресс» (Самара). Гироскопические приборы для спутников созданы в НИИ Командных приборов (Санкт-Петербург).

История 
Проектирование новой системы РТР было начато в 1993 году, сроки готовности системы многократно переносились, как по финансовым причинам, так и в связи с вносимыми в проект заказчиком изменениями. Так, в 1996 году разработчикам было выдвинуто требование адаптации спутников под ракету-носитель серии «Союз», вместо первоначально планировавшейся РН «Зенит» (создававшейся в 1970—1980-х годах в СССР в первую очередь под спутники РТР системы «Целина»), производство которой осталось на Украине. А в 2002 году потребовалось унифицировать проектируемые космические аппараты по спутниковой платформе со спутниками детальной фоторазведки «Кобальт-Ресурс».

По состоянию на начало 2009 года, государственный оборонный заказ предусматривал доработку наземного информационно-управляющего комплекса системы морской космической разведки и целеуказания (Московская область) для обеспечения приема информации от изделия 14Ф138..

Первый спутник типа «Лотос-С» был запущен 20 ноября 2009 года, спутник имел упрощённую комплектацию целевых систем и в соответствии с индексом ГУКОС обозначался как 14Ф138. После вывода спутника выяснилось, что у него не функционирует около половины бортовых систем, что потребовало переноса сроков запуска новых спутников на более поздний срок для доработки аппаратуры. По данным на сентябрь 2012 года, проблемы с первым спутником, заключавшиеся в недоработанности программного обеспечения КА, были решены, и «Лотос-С» функционировал нормально.

25 декабря 2014 года с космодрома Плесецк был успешно запущен второй космический аппарат, модернизированный Лотос-С1.

2 декабря 2017 года с космодрома Плесецк был успешно запущен третий, Лотос-С1; ещё один Лотос-С1 был запущен в 2018 году.

В феврале 2021 г. с космодрома Плесецк был успешно запущен ещё один Лотос-С1.

Модификации 
 14Ф138 (Космос-2455) — первый из запущенных спутников пассивной РТР «Лотос-С», с неполной комплектацией целевой аппаратуры;
 14Ф145 — спутники улучшенной серии «Лотос-С1», имеющие полный штатный комплект целевой аппаратуры. В составе с ракетой-носителем 14А14 «Союз-2» образуют космический комплекс 14К159.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Разведывательные спутники России
Военная продукция петербургского завода «Арсенал»